Madama Butterfly – opera di Giacomo Puccini
 Madama Butterfly – film del 1954 diretto da Carmine Gallone
 Madama Butterfly – EP dei The Fire del 2011